Grafenbach ist der Name folgender Orte:

 Grafenbach-St. Valentin, Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Grafenbach (Gemeinde Diex), Katastralgemeinde von Diex, Bezirk Völkermarkt, Kärnten (slowenisch Kneža)
 Grafenbach (Gemeinde Grafenbach-St. Valentin), Ortschaft der Gemeinde Grafenbach-St. Valentin, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Grafenbach ist der Name folgender Flüsse:
 Grafenbach (Wölfnitzbach), linker Zufluss zum Wölfnitzbach (zur Drau) bei Griffen, Kärnten
 Grafenbach (Steinebach), linker Zufluss zum Steinebach bei Dornbirn, Vorarlberg
 Grafenbach (Villgratenbach) (auch Grafebach), linker Zufluss zum Villgratenbach bei Innervillgraten, Osttirol